

Patronyme 

 Aly Abeid (1997-), footballeur mauritanien ;
 Biram Dah Abeid (1965-), homme politique mauritanien ;
 Mehdi Abeid (1992-), footballeur algérien.

Prénom